Крымский мост — название нескольких сооружений:

 Крымский мост — мост через Керченский пролив между Керченским и Таманским полуостровами.
 Крымский мост — висячий мост в Москве, сооружён через Москву-реку.

А также названия, данные в честь мостов:
 «Крымский мост. Сделано с любовью!» — российская комедия 2018 года.

См. также 
 Крымский
 Крымский канал
 Энергомост в Крым
 Керченский железнодорожный мост
 Керченская паромная переправа (значения)